Саду может означать:
 Саду () — река в южной части Португалии.
 Саду () — район (фрегезия) в Португалии, в округе Сетубал.
 Саду () — коммуна в Румынии, в жуде́це Сибиу.
 Саду — бедуинская традиция ткачества.
 Дательный («са́ду») либо местный («в саду́») падеж слова «сад».

См. также 
 Са́дху («х» произносится как придыхание и поэтому почти не слышна) — индуистский термин.